Соломіївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Соломіївська сільська рада — Кіровоградська область, Гайворонський район
 Соломіївська сільська рада — Рівненська область, Дубровицький район